The Sea:

 The Sea — пятый студийный альбом британской певицы Мелани Си.
 The Sea — второй студийный альбом английской певицы и автора песен Корин Бэйли Рэй.